

Toponymes

Anguilla
 Dog Island

Australie
 Great Dog Island, Tasmanie
 Little Dog Island, Tasmanie
 South East Great Dog Islet, Tasmanie

Îles Vierges britanniques
Dog Islands 
 East Seal Dog Island
 George Dog Island
 Great Dog Island
 Little Seal Dog Island
 West Dog Island

Canada
 Dog Island, Nunavut

Gambie
 Dog Island

États-Unis
 Dog Island, Floride

Nouvelle Zélande
 Dog Island, Southland